Аран:
 Аран — библейский персонаж, брат Авраама, отец Лота
 Аран — персонаж корейской мифологии
 Аран, Залман (1899—1970) — израильский сионистский деятель, педагог и политик
 Аран, Хакутора (род. 1984) — профессиональный борец сумо из Владикавказа
Топонимы
 Аран — острова в Ирландии (графство Голуэй)
 Аран (Аранмор) — остров в Ирландии (графство Донегол)
 Аран — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Аран — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу
 Валь-д’Аран — долина в Испании
 Аран — посёлок городского типа в Азербайджане
 Аран — село в Азербайджане
 Аран — село в Рутульском районе Дагестана
 Аран — село в Иране, в остане Альборз
Прочее
 Аран — вид узора (узор с косами) при вязании

См. также 
 АРАН — Архив Российской академии наук
 Арран